

Futebol 
 Atlético Clube Goianiense
 Campinense Clube
 Club Athletico Paranaense
 Clube de Regatas do Flamengo
 Esporte Clube Vitória
 Grêmio Esportivo Brasil
 Moto Club de São Luís
 Sport Club do Recife
 Clube Desportivo Primeiro de Agosto
 Estádio Rubro-Negro — estádio de de Varginha, Minas Gerais

Desambiguação